Niemcy:
 Poll – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Claudia Poll – kostorykańska pływaczka
 Graham Poll – angielski sędzia piłkarski
 Jana Franziska Poll – niemiecka siatkarka
 Silvia Poll – kostarykańska pływaczka
 Willem van de Poll – holenderski fotograf

Zobacz też:
 Dzienniki z Poll
 exit poll
 Top 100 Public Intellectuals Poll